Sevier County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Sevier County (Arkansas)
Sevier County (Tennessee)
Sevier County (Utah)